Мазарович, Александр: Мазарович, Александр Николаевич (1886—1950) — российский геолог, геоморфолог и гидрогеолог, доктор геолого-минералогических наук, профессор, сын Н. И. Мазаровича.
 Мазарович, Александр Олегович (род. 1954) — доктор геолого-минералогических наук России, сын О. А. Мазаровича.